Grupp F i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 18 och 26 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 11

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 11
|bild     = 
|datum    = 18 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Westfalenstadion
|spelplats= Dortmund
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 12

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 12
|bild     = 
|datum    = 18 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Red Bull Arena
|spelplats= Leipzig
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 23

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 23
|bild     = 
|datum    = 22 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Westfalenstadion
|spelplats= Dortmund
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 24

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 24
|bild     = 
|datum    = juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Volksparkstadion
|spelplats= Hamburg
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 35

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 35
|bild     = 
|datum    = 26 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Arena AufSchalke
|spelplats= Gelsenkirchen
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 36

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 36
|bild     = 
|datum    = 26 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Volksparkstadion
|spelplats= Hamburg
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp F